Список R&B синглов № 1 в США в 1981 году (Hot R&B/Hip-Hop Songs) составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1981 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1981 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1981 года